Вельгия — топоним:
 Вельгия — микрорайон города Боровичи, бывший рабочий посёлок в Новгородской области, 16 сентября 1966 года включён в черту города Боровичи;
 Вельгия — река, приток Мсты.